Localidades na Suíça
 Saint-Jean (Valais)
 Saint-Jean (Genebra)

Desambiguações de topônimos